Râul Galben se poate referi la:

 Râul Galben - afluent al Gilortului
 Râul Galben - afluent al Râușorului din bazinul Strei